Sãojoanense – abitanti di São João (Paraná)
Sãojoanense – abitanti di São João (Pernambuco)
Sãojoanense – abitanti di São João Nepomuceno
Sãojoanense – abitanti di São João d'Aliança
Sãojoanense – abitanti di São João da Barra
Sãojoanense – abitanti di São João da Boa Vista
Sãojoanense – abitanti di São João das Duas Pontes
Sãojoanense – abitanti di São João del-Rei
Sãojoanense – abitanti di São João do Araguaia
Sãojoanense – abitanti di São João do Ivaí
Sãojoanense – abitanti di São João do Oeste
Sãojoanense – abitanti di São João do Oriente
Sãojoanense – abitanti di São João do Pau d'Alho
Sãojoanense – abitanti di São João do Piauí
Sãojoanense – abitanti di São João do Rio do Peixe

Pagine correlate
Sangiovannesi